Cradock ist der Name von

Orte: 
 Cradock (Südafrika), eine Stadt in Südafrika
 Cradock (South Australia), eine Stadt in Australien

Personen:
 Christopher Cradock (1862–1914), britischer Admiral
 Fanny Cradock (1909–1994), britische Restaurantkritikerin und Fernsehköchin
 H. C. (Henry Cowper) Cradock, Pseudonym der britischen Kinderschriftstellerin Augusta Whiteford (1863–1941)
 John Francis Cradock (1762–1839) britischer General und Politiker, siehe John Caradoc, 1. Baron Howden
 John Hobart Cradock (1799–1873), britischer Diplomat und Politiker, siehe John Caradoc, 2. Baron Howden
 Johnnie Cradock (1904–1987), britischer Koch, Autor und Soldat
 Matthew Cradock (um 1590–1641), britischer Kaufmann, Politiker und Gouverneur
 Percy Cradock (1923–2010), britischer Diplomat
 Steve Cradock (* 1969), Gitarrist der Gruppe Ocean Colour Scene

Sonstiges:
 Der Cradock-Kanal verbindet den Hauraki-Golf mit dem Pazifik

Siehe auch:
 Craddock